Неверија има више значења:

 Неверија (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Неверија (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику